Алекса́ндр Льво́вич Го́льдберг (8 июня 1922, Харьков, Украинская ССР — 4 мая 1982, Ленинград) — советский -славист, библиотековед, библиограф, книговед. Доктор исторических наук. Участник Великой Отечественной войны. Член Общества советско-немецкой дружбы (СССР—ГДР).

Биография 
В период Великой Отечественной войны был на фронте.

В 1947 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, поступил туда же в аспирантуру.

1948—1953 — преподаватель кафедры истории СССР Ленинградской высшей партийной школы.

В 1951 защитил кандидатскую диссертацию «Сочинения Юрия Крижанича и русская действительность XVII века».

1953—1957 — ассистент, старший преподаватель кафедры истории КПСС Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ).

С 1957 — главный библиотекарь Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ, в настоящее время — Российская национальная библиотека).

С 1976 — зав. сектором координации и методики научных исследований ГПБ.

С 1979 — доктор исторических наук.

Похоронен на Преображенском еврейском кладбище.

Основные публикации 
 Гольдберг А. Л. Три «послания Филофея» // Труды Отдела древнерусской литературы, т. XXIX, Л., 1974, с. 68—97.
  (обл.)
 
  (в пер.)

Диссертация
 Гольдберг А. Л. Сочинения Юрия Крижанича и русская действительность XVII века. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата ист. наук. Л., 1950. 20 с. (Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Санкт-Петербургский библиотечный техникум — История техникума

Историки СССР
Библиографы СССР
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище